Lenka Juríková era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Knoll Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ioana Raluca Olaru che ha battuto in finale Tatjana Maria 3–6, 6–3, 7–5.

Teste di serie

  Anna Floris (secondo turno)
  Tatjana Maria (finale)
  Laura Siegemund (semifinali)
  Lenka Juríková (semifinali)

 Anna Remondina (secondo turno)
 Ioana Raluca Olaru (campionessa)
 Katarzyna Piter (secondo turno)
 Julia Mayr (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Knoll Open 2011